Grand Prix des Amériques – competizione di ciclismo su strada
Grand Prix des Amériques – premio cinematografico